Illinois je lahko:
 Illinois - zvezna država ZDA
 Illionis - reka v ZDA